Родигин — русская фамилия. Известные носители:

 Родигин, Иван Фёдорович (1895—1941) — председатель Вятского губисполкома в 1918 году.
 Родигин, Лев Алексеевич (1897—?) — русский офицер, герой Первой мировой войны, участник Белого движения.

См. также 
 Радыгин
 Радугин
 Родыгин